Dumitrescu ist der Familienname folgender Personen:
 Catrinel Dumitrescu (* 1956), rumänische Schauspielerin

 Cristian Dumitrescu (* 1955), rumänischer Politiker
 Dan Paul Dumitrescu (* 1966), rumänischer Opernsänger
 Daniel Dumitrescu (* 1968), rumänischer Boxer
 Doru Dumitrescu (* 1998), rumänischer Fußballspieler
 Emanoil Dumitrescu (* 1907), rumänischer Fußballspieler
 Florea Dumitrescu (1927–2018), rumänischer Politiker (PCR)
 Florian Dumitrescu (* 1946), rumänischer Fußballspieler
 Florin Dumitrescu (1935–1987), rumänischer Fußballspieler und -funktionär
 Gheorghe Dumitrescu (1914–1996), rumänischer Komponist
 Iancu Dumitrescu (* 1944), rumänischer Komponist
 Ilie Dumitrescu (* 1969), rumänischer Fußballspieler

 Liana Dumitrescu (1973–2011), rumänische Politikerin
 Nicolae Dumitrescu (1921–1999), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Petre Dumitrescu (1882–1950), rumänischer Generaloberst
 Rareș Dumitrescu (* 1983), rumänischer Säbelfechter
 Roman Dumitrescu (* 1981), deutscher Wissenschaftler und Hochschullehrer
 Roxana Dumitrescu (* 1967), rumänische Fechterin
 Sorin Dumitrescu (* 1982), rumänischer Bodybuilder
 Stelian Dumitrescu (* 1937), rumänischer Fußballfunktionär
 Vasile Dumitrescu (* 1922), rumänischer Fußballschiedsrichter
 Victor Dumitrescu (1924–1997), rumänischer Fußballspieler
 Victorița Dumitrescu (1935–2009), rumänische Handballspielerin
 Viorel Dumitrescu (* 1968), rumänischer Fußballspieler
 Zamfir Dumitrescu (* 1946), rumänischer Maler